Emil Ruusuvuori era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Lukáš Lacko ha sconfitto Yasutaka Uchiyama che si è ritirato sul punteggio di 5-7, 7-6(10-8), 6-1.

Teste di serie 

  Yasutaka Uchiyama (finale)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Liam Broady (primo turno)
  João Sousa (quarti di finale)

  Sebastian Ofner (secondo turno, ritirato) 
  Marcelo Tomás Barrios Vera (secondo turno) 
  Kacper Żuk (primo turno) 
  Blaž Rola (primo turno)

Qualificati 

  Michael Geerts (semifinale)
  Alejandro González (primo turno)

  Nick Chappell (secondo turno) 
  Johannes Haerteis (primo turno)

Lucky loser 

  Jan Zieliński (secondo turno)

  Nicolas Moreno de Alboran (primo turno)

Wildcard 

  Carlos Gómez-Herrera (primo turno)
  Nicolás Álvarez Varona (primo turno)

  Daniel Rincón (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Rafa Nadal Open 2021